N,N-Диэтилгидроксиламин (ДЭГА) — замещённый гидроксиламин. Применяется в качестве ингибитора полимеризации каучуков, винилароматических соединений, ингибитора коррозии, стабилизатора дистиллятных топлив, антиоксиданта.

Литература 
Новые эффективные ингибиторы радикальных процессов. Тематический обзор. ЦНИТИТЭнефтехим. М. 1980; Моисеев В. В. 
Перина Ю. В. Синтетические каучуки и материалы для производства. Каталог-справочник. ЦНИИТЭнефтехим. М. 1990. С. 21 
ДЭГА, ТУ 38.103528-82

Нефтехимия
Ингибиторы коррозии
Ингибиторы полимеризации
Гидроксиламины